Miejscowości w Polsce:
 Rudzk Duży
 Rudzk Mały